La libre antenne est un type d'émission de radio.

Titres d'émissions :
 Libre antenne (Europe 1)
 Libre Antenne (Fun Radio)
 Libre Antenne (Fun Radio Belgique)